Càrax (en llatí Charax, en grec antic Χάραξ) fou un sacerdot i historiador nascut a Pèrgam.

D'ell es coneixen dues llargues obres: Ἑλληνικά, en 40 llibres i Χρονικά, de la que Esteve de Bizanci en menciona el llibre setzè. A la primera obra menciona August i Neró, i aquesta és l’única dada per situar-lo en el temps. Esteve de Bizanci l'anomena diverses vegades.

Suides el cita en un epigrama: εἰμὶ Χάραξ ἱερεὺς γεραρῆς ἀπὸ Περγαμοῦ ἀκρῆς, que indica el seu lloc d'origen i la seva professió. Evagri d'Epifania diu que era d'aquells escriptors que barrejaven la història amb la faula.

Referències 

Persones de Pèrgam
Historiadors grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor